Comtat de Madison (Alabama)
 Comtat de Madison (Arkansas)
 Comtat de Madison (Carolina del Nord)
 Comtat de Madison (Florida)
 Comtat de Madison (Geòrgia)
 Comtat de Madison (Idaho)
 Comtat de Madison (Illinois)
 Comtat de Madison (Indiana)
 Comtat de Madison (Iowa)
 Comtat de Madison (Kentucky)
 Comtat de Madison (Louisiana)
 Comtat de Madison (Mississipí)
 Comtat de Madison (Missouri)
 Comtat de Madison (Montana)
 Comtat de Madison (Nebraska)
 Comtat de Madison (Nova York)
 Comtat de Madison (Ohio)
 Comtat de Madison (Tennessee)
 Comtat de Madison (Texas)
 Comtat de Madison (Virgínia)